Кулиса — деталь конструкции амбушюрных музыкальных инструментов.
 Кулиса — механизм многорычажного узла, связывающий между собой рычаг переключения передач и шток, подходящий к коробке передач.
 Кулиса — боковая плоская часть декорации, располагающаяся по краю сцены в театре.